Гањаса има више значења:

 Гањаса (Илфов), насеље у округу Илфов у Румунији
 Гањаса (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Општина Гањаса (Илфов), општина у округу Илфов у Румунији
 Општина Гањаса (Олт), општина у округу Олт у Румунији